Crystal Falls ist der Name folgender Wasserfälle:
 Crystal Falls im US-Bundesstaat Wyoming
 Crystal Falls (Northern Territory) im australischen Northern Territory

Crystal Falls ist der Name folgender Kommunen:
 Crystal Falls (Michigan) im US-Bundesstaat Michigan
 Crystal Falls (Ontario) in Kanada
 Crystal Falls (Quebec) in Kanada

 Crystal Falls Township im US-Bundesstaat Michigan